Heide kan syfta på följande:
 Heide (djur), ett släkte insekter

Geografi

Nederländerna 

 Heide (ort), Limburg, Gemeente Venray,

Tyskland 

 Heide, stad, Schleswig-Holstein, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar